TK steht als Abkürzung für:

 Taunusklub, ein Verband von Wandervereinen
 Techniker Krankenkasse, eine deutsche Krankenkasse
 Telekommunikation, Austausch von Informationen

 Telefonkonferenz, Telefonat mit Konferenzschaltung
 Tetsuya Komuro, Komponist und Produzent von japanischer Popmusik
 Thrombozyten-Konzentrat, ein medizinisches Produkt
 Thymidinkinase, ein Enzym das Desoxythymidin zu Desoxythymidinphosphat umwandelt
 Tiefkühlen in Zusammensetzungen wie TK-Backwaren (Tiefkühl-Backwaren)
 Tokelau, ein eigenständiger Staat in Neuseeland (Landescode nach ISO 3166)
 Topografische Karte, Karte zur genauen Abbildung der Geländeformen

 Turkish Airlines, türkische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 St. Kitts und Nevis (ICAO-Code)
 Kornwestheim Rangierbahnhof nach DS 100

TK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Trikala
 Kroatien: Korenica (auslaufend)
 Norwegen: Voss (Norwegen) in der Provinz Hordaland
 Österreich: Konsul im Land Tirol
 Polen: kreisfreie Stadt Kielce 

T K als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 USA: Kfz-Kennzeichen der US-Streitkräfte in Deutschland: Überführungskennzeichen, Standort Kaiserslautern, siehe Kfz-Kennzeichen der US-Streitkräfte in Deutschland#Überführungskennzeichen

Tk steht für:
 Taka (Tk.), die Währung in Bangladesch
 Tk (Toolkit), eine Bibliothek zur Programmierung grafischer Benutzeroberflächen
 LG-Baureihe Tk, eine Tenderlokomotive der Litauischen Staatsbahn
 LVD-Baureihe Tk, eine Tenderlokomotive der Lettischen Staatsbahn

tk steht für:
 .tk, die Top-Level-Domain von Tokelau
 turkmenische Sprache, nach dem Sprachencode der ISO 639-1

Abkürzung